Julkalender med Kosmos & Co är ett datorspel som släpptes 1998. Luckorna öppnades i TV-programmet Kosmos & Co och i Lattjo Lajban.
Programmet var en spinoff av Kosmos och Kattis. Datorspelet består av 24 småspel och varje dag mellan 1 och 24 december öppnas ett nytt spel som spelarna kan spela. I spelet medverkar rollfiguren som Kosmos spelades av Mikael Riesebeck.

Källor

Fotnoter

Julkalendrar
Datorspel 1998
Windows-spel